Johann Friedrich von Eisenhart ist der Name folgender Personen:

 Johann Friedrich von Eisenhart (1733–1804), deutscher Rittergutsbesitzer, Politiker und Polizeibeamter, siehe Johann von Eisenhart 
 Johann Friedrich von Eisenhart (1769–1839), deutscher Generalmajor, siehe Friedrich von Eisenhart